Koblet ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Koblet (1925–1964), Schweizer Radrennfahrer
 Kalle Koblet (* 1997), Schweizer Snowboardcross-Fahrer
 Karl Koblet (1891/92–1954), Schweizer Fußballspieler
 Rudolf Koblet (1904–1983), Schweizer Pflanzenbauwissenschaftler